In Nederland is "Wetsontwerp" min of meer een synoniem van "Wetsvoorstel". Zie Wetsvoorstel (Nederland)
 In andere landen, waaronder België en Frankrijk, is een "Wetsontwerp" een wet die wordt voorgesteld door de regering, of voorgestelde wet die reeds is goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers of door de Senaat. Zie Wetsontwerp (België).